Гамелен — фамилия.
 Гамелен, Жак Феликс Эммануэль (1768—1839) — барон, французский адмирал, Ост-Индский капер.
 Гамелен, Морис Гюстав (1872—1958)— французский генерал, главнокомандующий французской армией в начале Второй мировой войны.
 Гамелен, Фердинанд Альфонс (1794—1864) — французский адмирал, морской министр Франции.